Ольховчик (укр. Вільховчик) — река в Донецкой области Украины, Ростовской области России. Правый приток реки Миуса. В верховьях Ольховчик пересыхает, образуя балку.

География 
Берёт начало в Донецкой области, в посёлке под названием Первомайское (Снежнянский городской совет).

В среднем течении участок русла реки близ села Новопетровского служит границей между Украиной и Россией.

Место впадения в реку Миус — в Ростовской области, к югу от села под названием Куйбышево (Куйбышевский район).

Населённые пункты 
На реке расположены следующие населённые пункты:

 Украина
 Первомайское
 Победа
 Первомайский
 Степановка
 Мариновка
 Новопетровское

 Россия
 Ольховский
 Новоольховский

Примечания 

Притоки Миуса
Реки Донецкой области
Реки Куйбышевского района Ростовской области